Osteomorpha é um gênero de fungo pertencente à família Hydnaceae.

Espécies 

Hydnaceae